Erken steht für:

 Erken (Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad), Ortschaft in der Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Erken (See), See in der Region Roslagen, Provinz Uppland, Schweden
 Erken (Roslagen), Bahnstation in der Region Roslagen, Provinz Uppland, Schweden

Erken ist der Familienname folgender Personen:

 Ece Erken (* 1978), türkische Moderatorin und Schauspielerin
 Günther Erken (* 1933), deutscher Theaterwissenschaftler und Dramaturg